Шалі́мов — російське прізвище.

Відомі носії:
 Шалімов Віктор Іванович — радянський хокеїст.
 Шалімов Владислав Олександрович — російський хокеїст, що виступає за «Донбас» (Донецьк) у Континентальній хокейній лізі.
 Шалімов Ігор Михайлович — радянський і російський футболіст, півзахисник.
 Шалімов Ігор Петрович — забійник на відбійних молотках відокремленого підрозділу "Шахта «Центральна» ДП «Торецьквугілля», кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.
 Шалімов Олександр Іванович — російський радянський письменник-фантаст та вчений-геолог.
 Шалімов Олександр Олексійович — хірург, один із засновників української хірургічної школи.
 Шалімов Андрій — український репер Freel

Примітки 

Російські прізвища тюркського походження